Em 1970 foi realizada a 6ª edição da Taça Brasil, tendo o estado da Guanabara como sede. O campeão foi o .

Participantes

Tabela

Fase única

Classificação final

Ver também 
 Novo Basquete Brasil
 FIBA Liga das Américas

Ligações externas 
Site Oficial da LNB
Fantasy Basketeria (Game do NBB)

1970
Esporte no Brasil em 1970
1970 no basquetebol